Ел Есфуерзо има више значења:

 Ел Есфуерзо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Есфуерзо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Есфуерзо (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Есфуерзо (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Есфуерзо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Есфуерзо (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Есфуерзо (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Есфуерзо (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Есфуерзо (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Есфуерзо, Ел Кокал (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Есфуерзо (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Есфуерзо (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Есфуерзо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Есфуерзо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Есфуерзо (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Есфуерзо (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Есфуерзо (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Есфуерзо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Есфуерзо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Есфуерзо (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Есфуерзо (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Есфуерзо, Гранха (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Есфуерзо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Есфуерзо (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Есфуерзо (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Есфуерзо (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Есфуерзо (Сан Матео Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Есфуерзо (Амозок), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Есфуерзо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Есфуерзо (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Есфуерзо (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Есфуерзо, Хоел Лусеро (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Есфуерзо, Ранчо Нуево (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Есфуерзо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Есфуерзо (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Есфуерзо, Ел Тулиљо (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Есфуерзо (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Есфуерзо (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Есфуерзо, Хесус Нава (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Есфуерзо (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Есфуерзо (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Есфуерзо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Есфуерзо (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Есфуерзо (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Есфуерзо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Есфуерзо (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Есфуерзо (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Есфуерзо (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Есфуерзо (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Есфуерзо, Ел Суспиро (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Есфуерзо (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Есфуерзо (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Есфуерзо, Константино Мераз (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Есфуерзо (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Есфуерзо (Тискокоб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Есфуерзо (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику